Арми́хо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Армихо, Роберто (1937—1997) — сальвадорский поэт.
 Фрейре де Андраде-и-Армихо, Мануэль Альберто (1767—1835) — испанский военный деятель.